Тхелидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Тхелидзе, Георгий Кириллович (1916 — ?) — Герой Социалистического Труда.
 Тхелидзе, Ерастий Абесаломович (1924 — ?) — Герой Социалистического Труда.